Камден Пулкинен (; родился , ) — американский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Серебряный призёр финала Гран-при среди юниоров (2017), чемпион США среди юниоров (2018). 

По состоянию на 27 января 2023 года занимает 15-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Личная жизнь 
Камден Пулкинен родился 25 марта 2000 года в Скотсдейле, в штате Аризона. Отец Пулкинена имеет финское и французское происхождение, а мать — из Таиланда. Его старшая сестра, Елена, также занималась фигурным катанием и участвовала в соревнованиях по этому виду спорта. Он обучался в средней школе Гамильтона в Чандлере, Аризона.

Карьера

Ранние годы 
В 2005 году начал учиться кататься на коньках. На юношеском уровне он соревновался, начиная с сезона 2010—2011.

Сезон 2015—2016 
В сезоне 2015—2016 годов Пулкинен выступал среди юниоров. Его тренировала Карен Гезелл, занятия проходили в конькобежном клубе «Койоты» в Скотсдейле, штат Аризона.

После победы на чемпионате «Золотой Запад» он был выбран представлять Соединенные Штаты на зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года в Хамаре, Норвегия. На этих соревнованиях он занял седьмое место.

Сезон 2016—2017 
В июне 2016 года Пулкинен переехал в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. На юниорском Гран-при ISU (JGP) в Таллине, в октябре 2016 года, он занял девятое место. В январе 2017 года он выиграл серебряную медаль на юниорском чемпионате США 2017 года.

Сезон 2017—2018 
На юниорском уровне он выиграл золото на турнире в Зальцбурге, в сентябре 2017 года. Месяц спустя он взял серебро на турнире в Гданьске, Польша, и квалифицировался в финал в Нагое, Япония. Там он выиграл серебряную медаль в финале юниорского Гран-при. После этого он выиграл золото на чемпионате США 2018 года среди юниоров. В марте он участвовал в чемпионате мира среди юниоров 2018 года и занял шестое место.

Сезон 2018—2019 
Участвуя в юниорской серии Гран-при ISU 2018—2019 годов, он выиграл золото в Линце, Австрия. На своем втором турнире JGP он выиграл серебряную медаль в Остраве, установив мировой юниорский рекорд в короткой программе.

В конце января 2019 года он занял двенадцатое место на национальном чемпионате США, заняв восьмое место в короткой программе и пятнадцатое в произвольной. На чемпионат мира среди юниоров 2019 года он стал восьмым в общем зачёте.

Сезон 2019—2021 
На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию Скейт Канада 2019, Камден был вторым после исполнения короткой программы, но в произвольной показал четвёртый результат и набрал четвёртую сумму баллов. На этом турнире все три суммы были лучшими для него в карьере. На этапе Гран при Cup of China 2019 занял девятое место. Чемпионат США завершил на седьмом месте. Пулкинен вошёл с состав сборной США на чемпионат четырёх континентов, где занял 11-е место.

В новом сезоне 2020/21 Пулкинен выступил на этапе Гран-при Skate America 2020, который из-за пандемии COVID-19 прошёл в изменённом формате. На турнире выступил не совсем удачно и занял девятое место. На чемпионате США 2021 занял восьмое место.

Сезон 2021—2022 

Новый сезон начал с выступления на турнире U.S. Classic, где занял 4-е место. Выступил на двух этапах Гран-при: на NHK Trophy стал одиннадцатым, на Rostelecom Cup выступил получше и стал седьмым.

В январе 2022 года выступил на чемпионате США, где показал хорошие выступления в обоих программах и занял 5-е место. Участвовал на чемпионате четырёх континентов, однако выступил не совсем удачно и занял лишь двенадцатое место.

За неделю до чемпионата мира стало известно, что на мировом первенстве Пулкинен заменит Нейтана Чена, снявшегося с турнира из-за травмы. Фигурист без ошибок откатал короткую программу и занял промежуточное двенадцатое место. В произвольной программе Пулкинен исполнил лучший прокат в своей карьере: без ошибок откатал свою программу и сумел набрать 97,61 баллов за исполнение технической части, всего набрал 182,19 баллов и завоевал малую бронзовую медаль за произвольную программу. Он улучшил все свои лучшие результаты и завершил турнир на 5-м месте.

Программы

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Фигуристы США